Die FIA-Formel-3-Meisterschaft 2020 war die zweite Saison der FIA-Formel-3-Meisterschaft und die elfte Saison der Rennserie (inkl. der Jahre als GP3-Serie) insgesamt. Es gab 18 Rennen, die Meisterschaft begann am 4. Juli in Spielberg und endete am 13. September in Scarperia e San Piero. Oscar Piastri gewann die Fahrerwertung und Prema Racing die Teamwertung.

Änderungen 2020

Sportliches Reglement 
Die Startaufstellung des zweiten Rennens wurde angepasst, so tauschen die ersten Zehn des ersten Rennens die Reihenfolge. Der Sieger vom Hauptrennen startet somit beim Sprintrennen von der zehnten Position, der Zweite von Position neun bis zu Platz fünf, welcher durch die Reihenfolge unverändert bleibt. Außerdem erhalten nun die besten Zehn beim Sprintrennen Punkte, der Sieger erhält 15 Punkte, der Zweite Zwölf, der Dritte Zehn Punkte bis zum Zehntplatzierten, welcher den letzten Punkt erhält.

Teams und Fahrer 
Alle Teams verwendeten das Dallara-Chassis F3 2019, 3,4-Liter-V6-Motoren von Mecachrome und Reifen von Pirelli.

Rennkalender 
Es fanden neun Rennwochenenden statt, es befanden sich alle Veranstaltungen im Rahmenprogramm der Formel-1-Weltmeisterschaft. Im Vergleich zum Vorjahr flogen Le Castellet sowie Sotschi raus, neu hinzu kam Scarperia e San Piero sowie jeweils ein zweiter Lauf in Silverstone und Spielberg.

Durch die globale COVID-19-Pandemie mussten die Rennen in as-Sachir, Montmeló und Sotschi anfänglich verschoben werden, das Rennen in Zandvoort entfiel. Die geplanten Rennen in as-Sachir und Sotschi mussten schlussendlich ebenfalls abgesagt werden.

Wertung

Punktesystem 
Beim Hauptrennen (HAU) bekamen die ersten zehn des Rennens 25, 18, 15, 12, 10, 8, 6, 4, 2 bzw. 1 Punkt(e), beim Sprintrennen (SPR) erhielten die ersten zehn des Rennens 15, 12, 10, 8, 6, 5, 4, 3, 2 bzw. 1 Punkt(e). Es gab vier Punkte für die Pole-Position im Hauptrennen und zwei Punkte für die schnellste Rennrunde, sofern der jeweilige Fahrer im Rennen in den Top-Zehn klassifiziert war.

Fahrerwertung

Teamwertung

Weblinks 
 Offizielle Website der FIA-Formel-3-Meisterschaft

Einzelnachweise 

2020
Motorsportsaison 2020